Reis de Geòrgia:
 Giorgi I de Geòrgia, rei de Geòrgia del 1014 al 1027, fill del rei Bagrat III l'unificador
 Giorgi II de Geòrgia, rei de Geòrgia del 1072 al 1089, fill de Bagrat IV
 Giorgi III de Geòrgia, rei de Geòrgia del 1156 al 1184, fill de Demetri I
 Giorgi IV de Geòrgia, rei de Geòrgia entre 1213 i 1223, fill de la reina Tamara
 Giorgi V de Geòrgia, dit l'Il·lustre o el Brillant, rei de Geòrgia (1314 -1346)
 Giorgi VI de Geòrgia, dit «el Petit», rei de Geòrgia (1308 -1313)
 Giorgi VII de Geòrgia, rei de Geòrgia (1393 -1407)
 Giorgi VIII de Geòrgia, rei de Geòrgia del 1446 al 1466
 Reis de Kartli:
 Giorgi IX de Kartli, fill de Constantí II associat al tron el 1488 pel seu pare, succeí el seu germà David X de Kartli el 1522
 Giorgi X de Kartli, fill gran de Simó I de Kartli i de Nestan-Darejan, rei de Kartli del 1600 al 1605
 Jordi XI de Kartli (Shah Nawaz Khan III), segon fill de Vakhtang V de Kartli i de Rwadam, rei de Kartli
 Giorgi XII de Kartli i Kakhètia, rei de Kartli i Kakhètia del 1798 al 1800, fill d'Irakli II de Kartli i Kakhètia
 Reis d'Imerètia:
 Giorgi I d'Imerètia, dit «el Sant», germà d'Alexandre I d'Imerètia i fill de Bagrat I Mtziré, rei d'Imerètia
 Giorgi II d'Imerètia, fill gran i successor de Bagrat III d'Imerètia el 1565 Va morir el 1585
 Giorgi III d'Imerètia, fill de Constantí III d'Imerètia, successor del seu germà Rustam el 1605 al tron d'Inerètia
 Giorgi V d'Imerètia, fill de Bagrat Gotchashvili
 Giorgi VII d'Imerètia, rei d'Imerètia en diferents períodes entre 1707 i 1716, fill d'Alexandre IV
 Giorgi IX d'Imerètia (1721-?), fill de Giorgi VII d'Imerètia
 Reis de Kakhètia:
 Giorgi II de Kakhètia, dit «El Malvat», rei de Kakhètia del 1511 al 1513, fill gran d'Alexandre I de Kakhètia
 Giorgi III de Kakhètia, rei de Kakhètia uns mesos al final del 1604 i potser al començament del 1605, fill d'Alexandre II de Kakhètia
 Mtavaris de Gúria:
 Giorgi II Gurieli, mtavari de Gúria del 1564 al 1583 i per segona vegada del 1587 al 1598, successor del seu pare Rustam
 Giorgi III de Gúria, mtavari de Gúria del 1669 al 1684, fill gran de Kai Khusrau I Gurieli
 Giorgi IV de Gúria, mtavari de Gúria del 1714 al 1726 i rei d'Imerètia el 1720
 Giorgi V Gurieli, mtavari de Gúria del 1744 al 1760 i del 1765 al 1768
 Mtavaris de Mingrèlia:
 Giorgi I Dadiani, mtavari de Mingrèlia cap al 1300 i fins al 1323, successor del seu pare Tsotne Dadiani
 Giorgi II Dadiani-Gurieli, mtavari de Mingrèlia del 1345 al 1384, successor del seu pare Mamia I Dadiani-Gurieli
 Giorgi III Dadiani, mtavari de Mingrèlia del 1546 al 1574 i un altre cop del 1574 al 1582, successor del seu pare Levan I Dadiani
 Giorgi IV Txikovani, mtavari de Mingrèlia, fill de Katzo o Katzia Txikovani, príncep de Lechkhumi
 Mtavaris d'Abkhàzia:
 Giorgi II Shirvashidze, príncep d'Abkhàzia el 1866
 Giorgi Shirvashidze, príncep d'Abkhàzia del 1810 al 1821
 Giorgi VI Abashidze